Stripped () может означать:
 Песня и сингл
 Stripped — песня и сингл Depeche Mode с альбома Black Celebration.
 Stripped — песня и сингл Rammstein, кавер-версия песни Depeche Mode для трибьют-альбома For the Masses.
 Stripped — песня и сингл Scooter, кавер-версия песни Depeche Mode для альбома Mind the Gap.
 Альбом
 Stripped — альбом Кристины Агилеры.
 Stripped — альбом The Rolling Stones.
 Stripped — альбом Pretty Maids.
 Stripped — альбом Stage Dolls.

См. также